Departamento puede referirse a:
 Departamento (unidad de vivienda).
 Departamento (entidad subnacional).
 Departamento (empresarial), división en una empresa.
 Departamento ejecutivo, sinónimo de ministerio.
 Departamento universitario, unidad de docencia o investigación en una universidad.

Enlaces externos